Когалинский сельский округ

 Когалинский сельский округ (Алматинская область) — сельский округ в Алматинской области.
 Когалинский сельский округ (Кызылординская область) — сельский округ в Кызылординской области.
 Когалинский сельский округ (Южно-Казахстанская область) — сельский округ в Южно-Казахстанской области.
 Когалинский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.